Vignole est le nom français de Jacopo Barozzi da Vignola, un architecte italien de la Renaissance.
 La Vignole est un cours d'eau français du département de l'Indre, affluent de la Théols.
 Vignole, une île de la lagune de Venise
 « Vignole » est un type de rail moderne.